Fryčer ist der Familienname folgender Personen:
 Jaromir Fryčer, tschechischer Eishockeytrainer, Vater von Miroslav Fryčer
 Miroslav Fryčer (1959–2021), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer